Цин Хуан () — художник-аниматор из Китая. Проживает в Виктории, Австралия. Известен международно представленной работой 2003 года «Путь» (the Way), в котором он анимировал в 3D произведения китайской традиционной графики.

Биография  

Цин Хуан получил образование в Колледже изящных искусств Шанхайского университета в середине 1980-х. Здесь он освоил европейскую и китайскую изобразительные традиции. В начале 1990-х, работая в сфере рекламы, Цин Хуан также освоил цифровые технологии и завоевал известность в своей области как аниматор. 

В 2003 Цин Хуан создал анимационный фильм «Путь» (the Way), в котором придал объем ряду аскетичных произведений китайской традиционной графики. Осенью 2008 года «Путь» был представлен в России в рамках выставки Asian Loop в Москве.

Ссылки 

 Биография Цин Хуана на сайте ABC (Australian Broadcasting Corp.) — на сайте также рассказ об анимации «the Way», анимация (RealPlayer) и практикум Цин Хуана по 3D-графике.
 The Way на Youtube

Примечания 

Выпускники Шанхайского университета
Художники Китая
Художники Австралии